

Вайт-Лейк — місто, штат Північна Кароліна
 Вайт-Лейк — місто, штат Південна Дакота
 Вайт-Лейк — селище, штат Вісконсин